Магомедов, Расул: